DINIE puede referirse a:

 Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica: un organismo público del Perú existente entre 2001 y 2006.
 Dirección Nacional de Industrias del Estado: un organismo público de la Argentina existente entre 1947 y 1962.